Kamala, déesse de l'hindouisme faisant partie des dix grandes sagesses
Kamala est aussi un prénom féminin indien, signifiant le lotus sacré (la version masculine de ce prénom est  : कमल).
 Kamala, enfant sauvage, retrouvée en Inde.

Patronymes 
 Kamala, catcheur américain.
 Kamala Harris, femme politique américaine.
 Kamala Markandaya, journaliste indienne.
 Kamala Khan, personnage de fiction de Marvel (une américaine d'origine pakistanaise et de confession musulmane).
 Kamala Kaul Nehru (1899-1936), activiste politique, compagne de Jawaharlal Nehru et mère de Indira Gandhi.

Toponyme 
 Kamala, ville de Côte d'Ivoire.

Hydronyme 
 La rivière Kamala est un cours d'eau indien tirant sa source au Népal et s'écoulant à travers l'État du Bihar, et un affluent de la Bagmati, donc un sous-affluent du Gange.

Musique 
 Kamala, un groupe de thrash metal brésilien.

Homonymie de patronyme
Prénom indien